SWX steht für:

 SIX Swiss Exchange, Schweizer Börse
 Flugplatz Shakawe, IATA-Code des Flughafens in Botswana

Abkürzung